RGR steht für:
 Ranger Municipal Airport (IATA-Code), Flughafen von Ranger (Texas)
 Region Air (ICAO-Code), kanadische Fluggesellschaft
 Bahnhof Grünstadt (DS100-Code)
 Sturm, Ruger & Co. (NYSE:RGR)
 Royal Gurkha Rifles
rgr steht für:
 Resígaro (ISO-639-3-Code), eine der Arawak-Sprachen

Abkürzung